Tiamate, uma divindade suméria;
Tiamat, uma banda sueca de Gothic metal.
Tiamat, um personagem do famoso desenho animado Caverna do Dragão
Tiamat, um planeta já desaparecido e relacionado ao mito de outro planeta, Nibiru, criado pelo pesquisador místico Zecharia Sitchin.
Desambiguação